Ла Лига 2010—2011 (Также именуемая  ввиду спонсорского контракта) — 80-й чемпионат Испании по футболу. Сезон стартовал 28 августа 2010 года и завершился 22 мая 2011 года. В чемпионате участвуют 20 команд.

Чемпионом Испании в 21-й раз стала «Барселона». По итогам турнира в Сегунду вылетели: «Депортиво», «Эркулес» и «Альмерия».

Изменения по сравнению с прошлым сезоном 
Команды, вышедшие в Ла Лигу
 Реал Сосьедад
 Эркулес
 Леванте

Команды, вылетевшие в Сегунду
 Херес
 Вальядолид
 Тенерифе

Клубы-участники

Турнирная таблица 

1Атлетико (Мадрид) квалифицировался в третий квалификационный раунд Лиги Европы 2011/12, так как победитель и финалист Кубка Испании обеспечили себе участие в еврокубках.

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика сезона

Бомбардиры 

Источник: soccernet.espn.go.com

Ассистенты

Голы 
 Первый гол сезона: на 45-й минуте 54-й секунде забил Фернандо Льоренте из «Атлетик Бильбао» в матче против «Эркулеса». (28 августа 2010)
 Первый автогол сезона: на 61-й минуте 48-й секунде забил Эрнесто Галан («Эспаньол») в матче «Эспаньол» — «Хетафе»(29 августа 2010)
 Первый пенальти в сезоне: на 8-й минуте 57-й секунде забил Рубен Суарес Эстрада из «Леванте» в матче против «Севильи». (28 августа 2010)
 Самый быстрый гол в матче: на 23-й секунде забил Давид Баррал из «Спортинга (Хихон)» в матче против «Эркулес». (15 января 2011)
 Самый поздний гол в матче: на 95-й минуте 17-й секунде забил Роберто Сольдадо из «Валенсии» в матче против «Депортиво Ла-Корунья». (21 мая 2011)
 Самая крупная победа: 8 голов
 «Альмерия» — «Барселона» — 0:8 (20 ноября 2010)
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Валенсия» — «Реал Мадрид» — 3:6 (23 апреля 2011)
 «Реал Мадрид» — «Альмерия» — 8:1 (21 мая 2011)
 Наибольшее число голов в одном матче одной командой: 8 голов
 «Альмерия» — «Барселона» — 0:8 (20 ноября 2010)
 «Реал Мадрид» — «Альмерия» — 8:1 (21 мая 2011)
 Наибольшее число голов в одном матче проигравшей командой: 3 гола
 «Реал Сарагоса» — «Малага» — 3:5 (12 сентября 2010)
 «Севилья» — «Атлетик Бильбао» — 4:3 (24 октября 2010)
 «Валенсия» — «Малага» — 4:3 (22 января 2011)
 «Валенсия» — «Реал Мадрид» — 3:6 (23 апреля 2011)
 «Мальорка» — «Атлетико Мадрид» — 3:4 (21 мая 2011)
 Наибольшее число голов в одном матче одним игроком: 4 гола — покер
 Криштиану Роналду из «Реал Мадрид» в матче против «Расинга» (23 октября 2010)
 Роберто Сольдадо из «Валенсии» в матче против «Хетафе» (2 апреля 2011)
 Криштиану Роналду из «Реал Мадрид» в матче против «Севильи» (7 мая 2011)
 Самый быстрый хет-трик сезона:
 Роберто Сольдадо из «Валенсии» в матче против «Хетафе» сделал хет-трик за 19 минут 51 секунду (2 апреля 2011)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги

2010/2011
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2010 году
Спорт в Испании в 2011 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2010/2011